Franca Nuti – attrice italiana
 Francesco Nuti – attore italiano
 Giovanni Nuti – musicista italiano nato nel 1952
 Giovanni Nuti – musicista italiano nato nel 1964
 Marco Nuti – pallavolista italiano
 Matteo Nuti – architetto italiano
 Paolo Nuti – calciatore italiano
 Riccardo Nuti – politico italiano